William Wilkins  (1778-1839), architetto britannico
William Wilkins  (1779-1865), politico statunitense
William Walter Wilkins (nato nel 1942), giudice statunitense